Starbuck (Battlestar Galactica), een personage uit de serie Battlestar Galactica
 Starbuck (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
 Starbuck (Washington), een plaats in de Amerikaanse staat Washington
 Starbuck (eiland), een eiland in de Grote Oceaan
 Starbuck (band), een 1970's Southern Disco groep met als bekendste song "Moonlight feels right"